Romero Fernández ist der Familienname folgender Personen:

 Iker Romero Fernández (* 1980), spanischer Handballspieler, siehe Iker Romero
 Luis Romero Fernández (* 1954), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Rockville Centre